Čergov (szczyt) – szczyt górski w Górach Czerchowskich we wschodniej Słowacji 
 Čergov (przełęcz) – przełęcz w Górach Czerchowskich we wschodniej Słowacji